La saison 2015-2016 du Championnat de Trinité-et-Tobago de football est la quarante-deuxième édition de la première division à Trinité-et-Tobago et la quatorzième sous le nom de Professional League. Les dix formations de l'élite sont réunies au sein d'une poule unique où elles s'affrontent trois fois au cours de la saison. Il n'y a pas de relégation sportive à l’issue de la compétition.

C'est Central FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d’avance sur San Juan Jabloteh. Il s’agit du second titre de champion de Trinité-et-Tobago de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Trinité-et-Tobago de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2015-2016
Trinité-et-Tobago M1
2015 à Trinité-et-Tobago
2016 à Trinité-et-Tobago